Modong (Sungai Rotan), een bestuurslaag in Indonesië
 Modong (Tanah Abang), een bestuurslaag in Indonesië
 Modong (Tulangan), een bestuurslaag in Indonesië